La chaleur est un concept principalement utilisé en philosophie, en physique et en biologie qui désigne la qualité de ce qui est chaud, la sensation produite par un corps chaud ou perçu comme tel. Par extension, la chaleur désigne l'augmentation de température, la pseudo-chaleur et le ton, la nuance ou la teinte d'une couleur. 

Le terme chaleur peut désigner :

Sensation 

 une température élevée ;
 la sensation physiologique ressentie au contact d'une température élevée (voir Chaleur) ;
 la chaleur du corps et la température corporelle :
 l'expression « bouffée de chaleur » désigne le symptôme d'un dysfonctionnement du mécanisme de régulation de la température corporelle, notamment chez les femmes au moment de la ménopause,
 la fièvre,
 une pathologie liée à la chaleur,
 une hyperthermie,
 une brûlure ou gelure ;
 la pseudo-chaleur, sensation que l'on éprouve en mangeant épicé ;
 une couleur dite « chaude », tirant vers l'orange ;
 une très forte émotion, la passion, ou le fait d'être « chaleureux », c'est-à-dire montrer ou manifester de l'ardeur ou de l'enthousiasme ;

Physique 
 la chaleur, énergie échangée lors d'un transfert thermique vers ou depuis un système thermodynamique ; rapportée à une durée, elle est mesurée par le flux thermique ;
 une énergie propre à un corps, indépendamment d'échanges avec l'extérieur :
 l'énergie thermique, ou énergie cinétique d'agitation microscopique,
 l'énergie interne, qui comprend la première et dont la chaleur est une des formes d'échange,
 l'Enthalpie de changement d'état (anciennement « chaleur latente »), mise en jeu dans les changements d'état,
 la capacité thermique, ou capacité calorifique,
 l'équation de la chaleur, qui décrit la conduction thermique dans un matériau ;

Biologie 
 au pluriel ou dans l'expression « en chaleur », l'œstrus, le moment du cycle où une femelle mammifère est fécondable.

Toponyme 

 région Chaleur, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada ;
 Chaleur, un district de services locaux dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada ;
 baie des Chaleurs, un bras du golfe du Saint-Laurent séparant la péninsule gaspésienne au Québec du Nouveau-Brunswick ;

Œuvre 

 Chaleurs, un film de Daniel Daërt sorti en 1971.